Зарядное устройство (ЗУ; разг. зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.

Включает в себя преобразователь напряжения (трансформатор или импульсный блок питания), выпрямитель, стабилизатор напряжения, и по необходимости устройство контроля процесса заряда, средства индикации (стрелочный или светодиодный амперметр/вольтметр).

Характеристики зарядных устройств зависят от типа аккумуляторов, рабочего напряжения, номинальной ёмкости.

Зарядные устройства могут быть встроенными и внешними.

Зарядные и пуско-зарядные устройства аккумуляторов автомобиля 
Зарядные устройства автомобильных аккумуляторных батарей являются внешними, запитываются от сети 220—230 В переменного тока штепсельным разъёмом и снабжены зажимами-крокодилами для присоединения к клеммам аккумуляторной батареи.

Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) для автомобильных аккумуляторных батарей используется не только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, но также и для запуска автомобильного двигателя электрическим стартером при севшей батарее (без предварительной полной зарядки самой батареи). При этом может использоваться как методика пуска двигателя с предварительной частичной подзарядкой штатной аккумуляторной батареи в течение нескольких минут, так и запуск двигателя при полном разряде штатной батареи с немедленным запуском. Запуск достигается за счёт возможности ПЗУ выдавать в несколько раз бо́льший ток, чем просто зарядное устройство (ЗУ — предназначенное только для зарядки аккумуляторной батареи). Как следствие, ПЗУ обладает существенно бо́льшей массой и габаритами, нежели простое зарядное устройство.

Необходимый ток для запуска двигателя внутреннего сгорания должен в моменте достигать значений 100—1000 А. Поэтому первые советские пуско-зарядные устройства обладали способностью давать ток только в нижнем пределе потребностей. С появлением электрических приборов и сетей, способных использовать токи не 6 А, а 16 А, выходной ток пуско-зарядных устройств мог быть увеличен со 100 А до 290 А.

Маркировка зарядных устройств для зарядки автомобильных аккумуляторов 
А В/С, где А — название зарядного устройства, В — максимальная ёмкость аккумуляторной батареи в А⋅ч, который целесообразно заряжать этим зарядным устройством, С — максимальное значение напряжения аккумуляторной батареи, который целесообразно заряжать этим зарядным устройством.

При превышении параметра В значения 170 А зарядное устройство может быть использовано не только для зарядки, но и для помощи при запуске двигателя.

Зарядные устройства литиевых аккумуляторов 
Зарядные устройства для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов имеют свои особенности, поскольку перезаряд и глубокий разряд может привести к выходу аккумулятора из строя. Основной способ заряда литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, рекомендуемый производителями, это заряд постоянным током с контролем тока заряда и напряжения на выводах аккумулятора. Для этого предназначены специализированные, зачастую встроенные в аппаратуру зарядные устройства с использованием специализированных контроллеров.

Беспроводное зарядное устройство 

Беспроводное зарядное устройство / Индукционное зарядное устройство применяется, с конца 2000-х годов, во многих мобильных устройствах.
 Palm Pre (2009)
 Qi (стандарт питания)

Также применяется на электротранспорте.

В 2020 году беспроводные зарядки для смартфонов достигли мощности 50 Вт (например, Xiaomi) и, вероятно, конкуренция заставит шагнуть за этот предел. Подобная тенденция угрожает засорить радиоэфир помехами и нанести вред различным службам радиосвязи; готовятся законодательные меры по предотвращению роста мощности..

Промышленные зарядные устройства 
Промышленные зарядные устройства представляют собой блоки с электронной аппаратурой, размещаемые в цехе зарядной станции (или специализированном помещении). Такая аппаратура предназначена для одновременного обслуживания нескольких аккумуляторных батарей и позволяет выполнять различные долговременные операции (заряд-разряд, заряд импульсными токами), в том числе и в автоматическом режиме.

Общественные зарядные устройства

Бытовые зарядные устройства 

 Зарядные устройства портативных и мобильных устройств

 Зарядные устройства типовых аккумуляторов

 Универсальные и USB зарядные устройства

 Внешние аккумуляторы (портативные автономные блоки питания)

См. также 

 Блок питания
 Контроллер заряда аккумуляторов
 Эффект памяти аккумулятора
 Быстрые (QC) USB-зарядные устройства

Примечания

Ссылки 
 Зарядные устройства. Принципиальные схемы. // kazus.ru
 Зарядное устройство для батареек // mikrocxema.ru

Электрические аккумуляторы